INF o Inf puede referirse a:

 El Tratado INF firmado entre EE. UU. y la URSS en 1987 sobre misiles nucleares de medio alcance; 
 Los archivos INF, archivos de texto utilizados por Microsoft Windows para la instalación de programas y controladores;
 Infinito, concepto matemático y filosófico.